Maneater oder Man-Eater (engl. für „Menschenfresser“) ist der Titel von:

Lieder:
 Maneater (Hall-&-Oates-Lied), ein Lied von Hall & Oates, 1982
 Maneater (Nelly-Furtado-Lied), ein Lied von Nelly Furtado, 2006

Filme:
 Maneater, amerikanisch-mexikanischer Actionfilm, 1969; siehe Outsider (1969)
 Man-Eater – Der Menschenfresser, italienischer Horrorfilm, 1980
 Maneater (2007), amerikanisch-kanadischer Horrorfilm, 2007
 Maneater (2009), US-amerikanischer Horrorfilm, 2009
 Maneater – Der Tod aus der Kälte, US-amerikanischer Tierhorrorfilm, 2015

Videospiele:
 Maneater (Computerspiel) (2020)